Ojo por ojo puede referirse a:

 «Ojo por ojo, diente por diente», la expresión más conocida de la ley del talión.
 Ojo por ojo (novela), novela corta de Orson Scott Card.
 Ojo por ojo (película de 1968), una película italiana dirigida por Tonino Cervi.
 Ojo por ojo (película de 1996), una película estadounidense dirigida por John Schlesinger.
 Ojo por ojo (telenovela), telenovela colombiana producida por R.T.I. para la cadena Telemundo.

 Cuarto capítulo del ensayo El existencialismo y la sabiduría de los pueblos de Simone de Beauvoir.

Ojos en la cultura